Limothrips är ett släkte av insekter som beskrevs av Alexander Henry Haliday 1836. Limothrips ingår i familjen smaltripsar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Smaltripsar
Limothrips